Vaysse bzw. Vaÿsse ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Vaysse (1900–1974), französischer Rugbyspieler 
 Léonce Vaÿsse (1844–1917), französischer Maler